Het ATP-toernooi van Rosmalen 2022 (met de officiële naam Libéma Open 2022) werd gespeeld van 6 tot en met 12 juni 2022 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Het toernooi werd na twee afgelaste edites vanwege het coronavirus weer georganiseerd. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

De Nederlander Tim van Rijthoven verkreeg toegang via een wildcard. Hij versloeg in de halve finale de nummer negen van de wereld Félix Auger-Aliassime en in de finale de nummer twee van de wereld Daniil Medvedev in de finale.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen